CEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chester Harwarden (Regno Unito)
 ceg – codice ISO 639-3 della lingua chamacoco